Soumaila oder Soumaïla ist der Familienname folgender Personen:
 Mohamed Soumaïla (* 1994), nigrischer Fußballspieler
 Omar Soumaila (* 1987), nigrischer Fußballspieler